Улани — вид легкої кавалерії
 Улани (Австро-Угорщина) — складова частина кавалерії Збройних Сил Австро-Угорщини

Улани — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства